Arroyo Culebro (wijk) - wijk in Getafe
 Arroyo Culebro (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk